Katteleka kan syfta på:
 Katteleka – bygdemål för en växt i familjen vänderotsväxter, se Läkevänderot
 Katteleka – ialekt för en kransblommig växt som tillhör nepetasläktet, se Kattmynta